

Садковиці — гміна в Равському повіті Лодзинського воєводства
 Садковиці — село в гміні Садковиці Равського повіту Лодзинського воєводства
 Садковиці — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства